<noinclude>
Див. 
Рум'янцева Дар'я: 
 Рум'янцева Дар'я Олександрівна (1730-1817) — російська статс-дама, графиня.
 Рум'янцева Дар'я Євгенівна (. 1986) — російська актриса театру і кіно. 
Сторінки зі списками однофамільців-тезок